Atanasio I di Alessandria (295-373) – teologo cristiano e patriarca di Alessandria d'Egitto dal 328 al 339 
Atanasio I di Antiochia (Samosata, ? – 630-31) detto Gammolo (da Giammāl: il Cammelliere) – patriarca monofisita di Antiochia dal 594 
Atanasio I di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme
Atanasio I di Napoli – vescovo di Napoli dall'849 all'872 e santo 
Atanasio I (1230-1310) – patriarca ecumenico di Costantinopoli dal 1289 al 1293 e dal 1303 al 1309